Coeur d’Alene – plemię Indian północnoamerykańskich
 Coeur d’Alene – miasto w USA, w stanie Idaho
 Coeur d’Alene – jezioro w USA, w stanie Idaho
 Coeur d’Alene – rzeka w USA, w stanie Idaho
 Coeur d’Alene National Forest – las narodowy Stanów Zjednoczonych